В этой статье перечислены основные структурные типы, характерные для неорганических веществ.

Простые вещества

Бинарные соединения

Тип AB

Ссылки 
  Классификация и обозначения структурных типов.
 Компактные бинарные структуры

Кристаллография
Списки:Химия